Rock Star (canção de Hannah Montana)
 Rock Star (canção de N.E.R.D.)
 Rock Star (filme)

Veja também 
 Rockstar

Desambiguação